Helosciomyzidae är en familj av tvåvingar. Helosciomyzidae ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Helosciomyzidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Helosciomyzidae